Okręty US Navy o nazwie USS "Procyon":
 Pierwszy "Procyon" (AG-11) był pomocniczą jednostką, która była w służbie w latach 1921-1931.
 Drugi "Procyon" (AK-19) był okrętem zaopatrzeniowym typu Arcturus. Był w służbie w latach 1941-1946.
 Trzeci "Procyon" (AF-61) był okrętem magazynowym typu Alstede, który był w służbie w latach 1961-1969.

Procyon